Erdmuthe Dorotea Sasko-Zeitzská (13. listopadu 1661, Naumburg – 29. dubna 1720, Merseburg) byla manželkou sasko-merseburského vévody.

Rodina 
Erdmuthe Dorotea se narodila jako dcera vévody Mořice Sasko-Zeitzského a jeho druhé manželky Doroty Marie Sasko-Výmarské.

14. října 1679 se jako sedmnáctiletá na na zámku Moritzburg ve městě Zeitz provdala za svého o osm let staršího bratrance Kristiána Sasko-Merseburského, se kterým měla dva syny:

 Kristián III. Mořic Sasko-Merseburský (7. listopadu 1680 – 14. listoapdu 1694)
 Mořic Vilém Sasko-Merseburský (5. února 1688– 21. dubna 1731) ⚭ 1711 Henrietta Šarlota Nasavsko-Idsteinská (9. listopadu 1693 - 8. dubna 1734)

Regentka Sasko-merseburského vévodství 
Po manželově smrti 20. října 1694 převzala Erdmuthe poručnictví nad svým synem Kristiánem III. Mořicem. Ten po dvaceti čtyř dnech 14. listopadu 1694 zemřel a Erdmuthe se stala regentkou za dalšího dědice, svého mladšího syna Mořice Viléma, přezdívaného Geigenherzog ("vévoda houslista"). Regentkou byla do roku 1712, kdy syn dosáhl věku 24 let. Erdmuth vedla vládu a zahájila stavbu lázní v Bad Lauchstädt. V roce 1710 v Bad Lauchstädt nechala postavit dřevěný dům a zasadit lípy.

Erdmuthe Dorotea zemřela 29. dubna 1720 ve věku 58 let na svém vdovském sídle na zámku Bündorf. Pohřbena byla ve vévodské kryptě v merseburské katedrále.

U příležitosti jejího úmrtí byly raženy zlaté dukáty. Jeden ze čtyř obelisků v zahradě merseburského zámku je zasvěcen její památce.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Narození v roce 1661
Narození 13. listopadu
Narození v Naumburgu
Úmrtí v roce 1720
Úmrtí 29. dubna
Úmrtí v Merseburgu
Ženy